A Woman's Folly – cortometraggio del 1910 diretto da Theo Bouwmeester (Theo Frenkel)
 A Woman's Folly – cortometraggio del 1910 diretto da Wilfred Noy
 A Woman's Folly – cortometraggio del 1913 diretto da Robert Z. Leonard
 A Woman's Folly – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company